Алекса́ндр Алекса́ндрович Дими́дко (20 января 1986, Хабаровск) — российский футболист, защитник; тренер.

Карьера 

Карьеру начинал в команде «СКА-Энергия». За клуб из Хабаровска выступал в 2003—2007 годах, сыграл в первом дивизионе 132 матча, в которых отметился 17 забитыми голами.

Летом 2007 года перешёл в клуб Премьер-лиги «Динамо» Москва. Дебютировал 14 июля 2007 в матче 16-го тура чемпионата против ЦСКА. Всего провёл четыре матча в сезоне: три в Премьер-лиге и один в Кубке России. В 2008 году сыграл в чемпионате 12 игр и забил 2 гола: в ворота «Спартака-Нальчика» и «Луча-Энергии». В сезоне 2009 сыграл за «Динамо» 14 игр в Премьер-лиге и также как и в прошлом сезоне отметился двумя забитыми мячами (в ворота «Химок» и «Крыльев Советов»).

Перед началом сезона 2010 на правах аренды вернулся в «СКА-Энергию», выступал до августа, сыграл 20 матчей, забил три гола. В августе 2010 года подписал контракт с брянским «Динамо». За клуб выступал на протяжении двух лет. Перед третьей частью первенства ФНЛ 2011/12 был назначен капитаном команды.

1 июля 2012 года на правах свободного агента перешёл в клуб «Томь», подписав контракт сроком на один год. Дебютировал 9 июля в игре против «Ротора». 17 июля оформил дубль в ворота клуба «Петротрест». Всего за сезон забил 10 голов в 30 матчах, чем помог клубу вернуться в Премьер-лигу.

10 июня 2013 года на правах свободного агента присоединился к клубу «Мордовия». Срок контракта составил 2 года. Стал победителем первенства ФНЛ 2013/14, однако летом 2014 года был выставлен командой на трансфер. Вскоре расторг контракт и вернулся в «Томь», подписав контракт на 1 год. 7 сентября забил первый гол, поразив ворота «Тосно».

22 июня 2015 года подписал контракт с тульским «Арсеналом». 3 августа дебютировал в победном выездном матче с «Томью» (3:1).

Клубная статистика

Достижения 
 «Динамо»
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2008
 «Томь»
 Вице-чемпион первенства ФНЛ: 2012/13
 «Мордовия»
 Победитель первенства ФНЛ: 2013/14

Примечания

Ссылки 

 Профиль  на официальном сайте «Мордовии»

Футболисты России
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Химки»
Игроки ФК «Арарат» Москва
Футбольные тренеры России